Dídac Montfar Sorts i Cellers (Barcelona, 1600 - Terrassa, 1652) fou un historiador català. Va ser arxiver de la Corona d'Aragó, va dirigir l'artilleria catalana en la batalla de Montjuïc del 26 de gener de 1641 durant la Guerra dels Segadors. La ciutat de Barcelona li té dedicat un carrer des del 23 de juliol de 1929 a Sants-Montjuïc.

Obra 
 Historia de los condes de Urgel

Referències 

Militars catalans històrics
Arxivers barcelonins
Militars barcelonins
Historiadors barcelonins històrics
Arxivers catalans històrics